Siepraw – słowiańskie imię męskie
 Siepraw – miejscowość w powiecie myślenickim, w województwie małopolskim
 Siepraw – gmina